Петерго́фская улица — улица в городе Петергофе Петродворцового района Санкт-Петербурга. Проходит от Санкт-Петербургского до Университетского проспекта.

История 
Первоначальное название — дорога на Гости́лицы — возникло в середине XIX века. Далее улица продолжалась Гостилицким шоссе (ныне Старо-Гостилицкое шоссе).

В 1890 году дорогу переименовали в Петергофскую улицу, что было связано с тем, что здесь (в доме 11) находились присутственные места Петергофского уезда.

Примерно в 1934 году Петергофскую переименовали в улицу Лунача́рского — в честь советского писателя и общественного деятеля А. В. Луначарского.

1 сентября 1993 года улице было возвращено название Петергофская.

Застройка 

На протяжении 1,4 километра от Санкт-Петербургского проспекта до бульвара Красных Курсантов Петергофская улица проходит через Английский парк.

 дом 4/2 — богадельня, 1879, арх. Н. Л. Бенуа; 1891, арх. Э. Л. Ган; 1897, А. И. Семенов; 
 дом 6/1 — нежилое здание
 дом 8 — жилой дом (2014)
 дом 7/2 — жилой дом
 дом 9/2 — жилой дом (домовладение А. А. Авенариуса (1848, перестроен после ВОВ, непризнан объектом культурного наследия)
 дом 10 — жилой дом (1954)
 дом 10б — нежилое здание (1945)
 дом 10в — нежилое здание
 дом 11 — Уездные присутственные места (1848, арх. И. И. Шарлемань):
 дом 13 — флигель Уездных присутственных мест, 1848, арх. И. И. Шарлемань, 
 дом 15 — флигель Уездных присутственных мест, 1848, арх-р И. И. Шарлемань, 
 дом 17 — Военный госпиталь, нач. XX в.

Перекрёстки 
 Санкт-Петербургский проспект
 Заячий проспект
 бульвар Красных Курсантов
 улица Веденеева
 переулок Ломоносова
 Университетский проспект

Примечания

Литература 
 

Улицы Петергофа